Во́роны () — род птиц из семейства врановых (Corvidae). Род включает виды, известные как во́роны, воро́ны, грачи и галки. Между «во́ронами» и «воро́нами» нет чёткого различия, так как эти наименования присваиваются различным видам главным образом на основе их размера: во́роны, как правило, крупнее ворон.

Представители этого рода встречаются на всех континентах, за исключением Южной Америки и Антарктиды, и на некоторых островах. Род воронов составляет около трети всех видов в семействе врановых. Недавние исследования показали, что некоторые виды воронов способны не только использовать орудия труда, но и создавать их. Вороны в настоящее время считаются одними из самых умных животных в мире, а их коэффициент энцефализации равен таковому многих приматов.

Этимология 
Звукоподражательная основа слова *k’er- означает общеиндоевропейское «ворон» и в славянские языки перешла с колебанием на начальный *u-. От праславянского *vorna в числе прочего произошли: церковнославянское врана (κορώνη), укр. воро́на, болг. вра́на, сербохорв. вра̏на, словенск. vrána, чешск. vrána, словацк. vrana, польск. wrona, кашуб. varna, словин. vãrna. Исконно родственно литовскому várna «ворона», древнепрусскому warne — то же. Праславянский *vorna, литовский várna < *u̯ōrnā (от *u̯ornos «ворон»): ворона обозначается как связанная с вороном.

Описание 
Оперение всех видов воронов преимущественно чёрное или чёрно-серое, иногда с белыми участками. Тело крепкое с сильными клювом и ногами. Половой диморфизм слабо выражен.

Список видов

Продолжительность жизни 
Распространённое мнение, согласно которому во́роны живут больше века, не соответствует действительности. Они, как и попугаи, могут достигать возраста 70—75 лет. Самой старой известной американской вороне в дикой природе было почти 30 лет. Самая старая известная ворона, жившая в неволе, умерла в возрасте 59 лет.

В массовой культуре и мифологии 

Овидий писал о вороне как о предвестнице дождя (Amores 2,6, 34).

Древние греки считали, что галку можно поймать, налив миску масла, в которое птица будет заворожённо глядеть.

Ворон упоминается в библейской и в месопотамской версиях сказания о всемирном потопе:
 Согласно  библейской Книги Бытие, Ной сначала выпустил во́рона, но он «отлетал и прилетал», затем Ной трижды (каждую неделю) выпускал голубя (или голубку), который в первый раз вернулся ни с чем, во второй раз принёс масличный лист, наконец в третий раз не возвратился.
 В месопотамском «Эпосе о Гильгамеше» Утнапишти посылает голубку осмотреться в поисках земли. Голубка сделала круг и вернулась. Тогда Утнапишти отправил ворона, который не вернулся, и Утнапишти решил, что ворон нашёл землю.

Согласно китайской мифологии раньше в мире было десять солнц, поддерживаемых десятью воронами. Однажды встать решили сразу все десять солнц, что могло привести к катастрофе. Тогда боги отправили Хоу И, который оставил в живых лишь одного из воронов, убив остальных.

В ирландской мифологии ворон ассоциируется с богиней войны и смерти Морриган.

В скандинавской мифологии во́роны Хугин и Мунин летают по всему Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем.

В Швеции, согласно древним поверьям, ворон — это душа умершего человека.

См. также 

 Воронье гнездо
 Белая ворона
 Кутх
 Знамя ворона
 Пугало

Примечания

Литература 
 
 Птицы Советского Союза: В 6 т. / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — М.: Советская наука, 1951—1954.

 
Роды птиц